Grand Prix Włoch 1923 – wyścig Grand Prix, odbywający się 9 września 1923 roku na torze Monza.

Zwycięzcą wyścigu został Carlo Salamano w samochodzie FIAT. W trakcie treningów śmiertelny wypadek miał Ugo Sivocci, w efekcie czego Alfa Romeo wycofała się z tego wyścigu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Włoch 1923
1923
1923 we Włoszech